Я́рош — чешская и словацкая, венгерская, польская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Ярош, Александр Андрианович (1919—2002) — врач-невропатолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Ярош, Анатолий Петрович (род. 1952) — советский легкоатлет, толкатель ядра.
 Ярош, Андор (1896—1946) — венгерский военный преступник.
 Ярош, Бедржих (1896—1977) — чешский виолончелист.
 Ярош, Дмитрий Анатольевич (род. 1971) — украинский националист, лидер «Правого сектора».
 Ярош, Ежи (род. 1931) — польский генерал, член Военного совета национального спасения в 1981—1983.
 Ярош, Киприан Николаевич (1854 — после 1917) — историк права, философ, юрист.
 Ярош, Леонид Владимирович (род. 1957) — советский, российский шахматный композитор.
 Ярош, Отакар (1912—1943) — командир роты 1-го чехословацкого батальона, Герой Советского Союза.
 Ярош, Руслан Леонидович (род. 1979) — украинский футболист.
 Ярош, Христиан (род. 1996) — словацкий хоккеист.

См. также 
 Ярош-Елга — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Челябинской области, Свердловской области.